Шапи Мусаевич Идрисов (Муцалаул, Хасавюртовский район, Дагестан, Россия) — российский борец вольного стиля, призёр чемпионата России.

Биография 
Борьбой начал заниматься в родном селе Муцалаул. В июле 2007 года стал бронзовым призёром чемпионата России.

Спортивные результаты  
 Чемпионат России по вольной борьбе 2007 —

Личная жизнь 
Братья: Магомедрасул, Гасан, Курбан и Шамиль также занимались вольной борьбой, среди которых Магомедрасул — серебряный призёр чемпионата мира 2019.

Примечания

Ссылки 

Борцы России